Cañamero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cañamero (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cañamero (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar